Ойконим

 Месит — прежнее название упразднённого села Защитное в Джанкойском районе Крыма
 Месит — прежнее название упразднённого села Сафьяновка в Джанкойском районе Крыма